Diamantinasaurus — род завроподовых динозавров из клады Diamantinasauria группы титанозавров. Единственный вид — Diamantinasaurus matildae.

Характеристики 
Этого ящера описали только в 2009 г. буквально по горстке костей, среди которых нет даже позвонков.

Diamantinasaurus интересен тем, что обнаружен в Австралии и у него есть некоторые черты, не совсем свойственные титанозаврам, в частности наличие когтя на большом пальце. Титанозавры — большие животные, и не совсем понятно, зачем им коготь, так как для обороны и даже для поиска пищи его вряд ли можно использовать.

По оценкам палеонтологов, Diamantinasaurus был достаточно большим — до 16 м в длину. Оценить его массу по имеющимся остаткам практически невозможно, как и нельзя установить наличие типичной для титанозавров брони, состоящей из небольших костяных пластин, покрывающих сверху шею, спину и хвост. Внешний вид дайамантинозавра достоверно не установлен.

Единственный экземпляр динозавра прозвали Матильдой, а родовое название происходит от места, где обнаружили окаменелости, — реки Дайамантина (или Diamantina River), протекающей на юге Австралии.

Примечания 

Somphospondyli